Saint-Mars steht für:
 Kanton Saint-Mars-la-Jaille, Département Loire-Atlantique, Frankreich

Orte und Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Mars-de-Coutais, Département Loire-Atlantique
 Saint-Mars-de-Locquenay, Département Sarthe
 Saint-Mars-d’Égrenne, Département Orne
 Saint-Mars-d’Outillé, Département Sarthe
 Saint-Mars-du-Désert (Mayenne), Département Mayenne
 Saint-Mars-du-Désert (Loire-Atlantique), Département Loire-Atlantique
 Saint-Mars-la-Brière, Département Sarthe
 Saint-Mars-la-Jaille, ehemalige Gemeinde Département Loire-Atlantique
 Saint-Mars-la-Réorthe, Département Vendée
 Saint-Mars-sous-Ballon, Département Sarthe
 Saint-Mars-sur-Colmont, Département Mayenne
 Saint-Mars-sur-la-Futaie, Département Mayenne
 Saint-Mars-Vieux-Maisons, Département Seine-et-Marne
 Ballon-Saint Mars, Département Sarthe
 Chalo-Saint-Mars, Département Essonne

Personen:
 Bénigne Dauvergne de Saint-Mars (1626–1708), französischer Soldat und Gefängnisdirektor